Alex McLeish – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 David McLeish – astronomo argentino
 Henry McLeish – politico scozzese
 Madison McLeish – ex sciatrice alpina canadese